Molekulska formula -{C21H23N3O2}- se može odnositi na:

 MDA-19
 Panobinostat